ГСК «Заглембє» Валбжих () — польський футбольний клуб з міста Валбжих, заснований у 1945 році. Виступає у Класі А. Домашні матчі приймає на стадіоні «Старе Заглембє», місткістю 7 500 глядачів.

Досягнення 
 Перша ліга
 Бронзовий призер:  1970/1971.

Колишні назви 
 СК «Юлія Білий Камінь»
 СК «Гурнік Торез»
 ГСК «Заглембє Валбжих»
 ФК «Валбжих»
 ФК «Гурнік Валбжих».

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Профіль клубу на transfermarkt.com  
 Профіль клубу на soccerway.com  

Футбольні клуби Польщі
Футбольні клуби, засновані 1945